

Населені пункти та їхні частини

 Кольонія-Пяскі — село в гміні Любранець Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Кольонія-Пяскі — село в гміні Закшев Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Кольонія-Пяскі — село в гміні Кунув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Кольонія-Пяскі — частина міста Островець-Свентокшиський в Островецькому повіті Свентокшиського воєводства

Примітки